Malczewscy herbu Abdank – polski ród szlachecki
 Malczewscy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Malczewscy herbu Tarnawa – polski ród szlachecki